Уловлення та зберігання вуглецю () — процес, що включає відокремлення СО2 від промислових та енергетичних джерел, транспортування до місця зберігання та довгострокову ізоляцію його від атмосфери. Зазвичай CO2 уловлюють біля великого джерела викидів газу, наприклад цементного заводу або електростанції на біомасі, після чого його ховають у відповідних геологічних формаціях. Хоча ця технологія застосовується для різних цілей вже кілька десятиліть, зокрема за третинного нафтовидобутку, довгострокове поховання CO2 під землею є відносно новою технологією.

Наприклад, у випалювальних печах для уловлювання діоксиду вуглецю можуть застосовуватися різні технології: абсорбція, адсорбція, ,  та отримання газових гідратів. Станом на 2019 рік у світі діють 17 проєктів із технологією уловлювання та зберігання вуглецю, які щорічно вловлюють 31,5 Мт CO2, з яких 3,7 Мт зберігається у підземних сховищах геологічних формацій.

Головною метою вловлювання та зберігання вуглецю є боротьба з глобальним потеплінням, а також забрудненням довкілля. У вересні 2016 року концентрація СО2 в атмосфері незворотно перевищила значення 400 ppm і продовжує збільшуватися. Востаннє така концентрація CO2 була 600 тис. років тому, ймовірно внаслідок сильної вулканічної діяльності.

Проєкти зберігання 
У США на 2009 рік розроблялося три проєкти уловлювання та поховання вуглекислого газу. У двох проєктах пропонувалося закачування газу в нафтові свердловини (газовий третинний метод нафтовидобутку), ще в одному — закачування газу в підземні сховища, підготовлені в соляних куполах.

Критика 
На думку німецьких експертів, щодо технології уловлювання та зберігання вуглецю є багато технічних, екологічних та фінансових питань, на які ще не отримано чітких відповідей. По-перше, обсяг підземних сховищ, наявних у конкретному районі, може бути обмеженим. По-друге, для переобладнання за цією технологією наявних електростанцій потрібні серйозні капіталовкладення, що призведе до зростання тарифів на електроенергію і зниження ККД електростанції, оскільки частина виробленої електроенергії споживатиметься обладнанням, яке забезпечує роботу установки з уловлювання вуглекислого газу.

Див. також 
 Вуглекислий газ в атмосфері Землі

Примітки

Посилання 
 Carbon capture and storage // МЕА
 CARBON DIOXIDE CAPTURE AND STORAGE

Хімічна технологія та інженерія
Вуглекислий газ